La Svenska basketligan 2016-2017 è stata la 64ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del .

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017